The Colony (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 The Colony (1995), een Amerikaanse film
 The Colony (1996), een Amerikaans-Canadese film
 The Colony (2013), een Canadese film
 The Colony (computerspel), een computerspel van Mindscape
 Colonia (film), een Duits-Luxemburgs-Franse film uit 2015, ook bekend als The Colony

Zie ook 
 Colony (doorverwijspagina)